Yamaha
Yamaha Motor Company
Torakusu Yamaha
Estádio Yamaha

Desambiguação